Das Comité Olympique Gabonais wurde 1965 gegründet und 1968 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte ein gabunischer Sportler eine olympische Medaille erringen (1 × Silber).

Medaillengewinner 
 Anthony Obame - Taekwondo (0-1-0)
 London 2012: Silber, +80 kg, Männer

!Medaillengewinner
Gabun